Crayelheide (ook: Craijelheide of Kraijelheide) is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Limburg, tussen de gemeenten Venlo en Peel en Maas, te weten tussen Boekend en Maasbree. Het Maasbreese deel beslaat 80 hectare en het Boekendse deel 130 hectare. Aan oostzijde grenst het aan het Koelbroek.

Etymologisch stamt de naam van kraai-lo wat kraaienbos betekent. Een synoniem van deze naam, Kraayel, komt al voor in 1767. In de jaren 30 van de twintigste eeuw werd het gebied grotendeels ontgonnen in het kader van werkverschaffing. Later werd het een recreatiegebied.

In plannen die tussen 1967 en 1982 werden gevormd kreeg het gebied een militaire bestemming. De soldaten van de Frederik Hendrikkazerne zouden hun oefenterrein aan de Groote Heide verruilen voor de Crayelheide. Het gemeentebestuur van Venlo maakte bezwaar hiertegen, gevolgd door omwonenden en belangengroepen. Uiteindelijk werden deze plannen van het Ministerie van Defensie niet uitgevoerd. Crayelheide is een natuurgebied maar blijft officieel militair terrein.

Een deel van het gebied is in beheer van de stichting De Ortholaan. Daarnaast hebben enkele agrarische bedrijven grond in het gebied.

Zuidelijk van Crayelheide ligt in een heuvelachtig bosgebied genaamd Blerickse Heide een crematorium met natuurbegraafplaats (Blerickse Bergen).

Wijk in Venlo
Maasbree
geografie van Venlo
Geografie van Peel en Maas
Natuurgebied in Limburg (Nederland)